Larsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kai Larsen
 Knud Larsen
 Kim Richard Larsen
 Supee Saksuwan Larsen
 Torben B. Larsen